Sint-Michielskerk en Sint-Michielspoort te Leuven
Oude Sint-Michielskerk (Keerbergen)